Pawnee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pawnee County (Kansas)
 Pawnee County (Nebraska)
 Pawnee County (Oklahoma)